Zirfaea är ett släkte av musslor som beskrevs av Gray 1842. Zirfaea ingår i familjen borrmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Borrmusslor
Zirfaea